Weisskirchen, respektive Weißkirchen je toponymum pro následujících geografická místa:

 Weißkirchen an der Traun, obec v Horním Rakousku
 Weißkirchen in Steiermark, tržní město ve Štýrsku

Části obcí:

 Weißkirchen (Oberursel), část města Oberursel

Historické názvy:

 Blanche-Église, obec v departementu Moselle ve Francii (dříve Weißkirchen), část obce Volmunster v departementu Moselle ve Francii (Weißkirchen)
 Bela Crkva, Vojvodina, Srbsko (Weißkirchen im Banat)
 Holíč, město na západním Slovensku
 Medveďov, obec na jihozápadním Slovensku
 Biely Kostol, obec na západním Slovensku
 Bílý Kostel nad Nisou, obec v Česku (Weißkirchen (Neisse))
 Bílý Kostelec, částě města Úštěk
 Hranice na Moravě, město v Česku (Mährisch Weißkirchen)

Příjmení 

Weißkirchen, Weisskirchen je také příjmení následujících osob:

 Gert Weisskirchen (* 1944), německý politik (SPD)
 Max Weißkirchen (* 1996), německý hráč badmintonu
 Šlikové z Pasounu a Holíče (něm. Schlik von Bassano und Weisskirchen)

Související články 

 Weiskirchen
 Weißenkirchen